Katholieke Vlaamse Volkspartij
 Kristene Vlaamsche Volkspartij
 Koninklijke Vlaamse Voetbalbond
 KVV (voetbalclub) (Krommenieer Voetbal Vereniging), voormalig amateurvoetbalvereniging uit Krommenie.
KVV Thes Sport Tessenderlo
 Kort Verband Vrijwilliger, vrijwilliger in het leger